55-й чемпионат Греции прошёл в Каламата с 16 по 24 ноября 2005 года.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2497).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2005 год в шахматах
Ноябрь 2005 года
Спорт в Греции в 2005 году